Маредид:

 Маредид — сын Теудоса, короля Диведа.
 Маредид ап Бледин — сын Бледдина, короля Поуиса и его жены Хайр ферх Килин.
 Маредид ап Грифид — правитель королевства Дехейбарт в юго-западном Уэльсе.
 Маредид ап Оуайн — представитель Диневурской ветви, завоеватель и правитель Гвинеда и король Поуис с 986 года, правитель Дехейбарта с 988 года
 Маредид ап Оуайн ап Эдвин — представитель Диневурской ветви, правитель Дехейбарта с 1063 года
 Маредид ап Рис Григ — сын Риса Грига и его жены Эллиу ферх Томас.
 Маредид ап Эдвин — старший сын Эдвина, короля Дехейбарта.